Кубок Кіпру з футболу 2022–2023 — 81-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул захищає Омонія.

Календар

Перший раунд 
Жеребкування матчів першого раунду відбулось 21 вересня 2022 року.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2022

|}

Другий раунд 
Жеребкування другого туру відбулося 26 жовтня 2022 року.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 лютого/2 березня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/28 лютого 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 лютого/1 березня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 лютого/2 березня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2022–2023
Кіпр
Кіпр
2022 в кіпрському спорті
2023 в кіпрському спорті